Жашков:

 Жашков — город на Украине.
 Жашков, Владимир Викторович (1973—1999) — российский хоккеист.
 Жашков, Иосиф Васильевич — советский генерал-майор